Fundacion, ou l'une de ses graphies comme Fundación ou l'un de ses composés, peut désigner :

Toponymes

Fundación : une municipalité du département de Magdalena.

La Fundación : localité de la paroisse civile de Pao de Zárate, dans la municipalité de José Félix Ribas, dans l'État d'Aragua.

Homonymie de toponyme